Зона Европа/Африка — одна из трёх региональных зон в розыгрыше Кубка Дэвиса 2011 года. Состоит из 3-х групп.

Группа 1

Группа 2

Группа III

Европейская подгруппа 
 Tennis Club Jug-Skopje, Скопье, Македония, грунт

 11 — 14 мая 2011

Предварительный раунд

Плей-офф 

  и  переходят в группу 2 зоны Европа/Африка.

Африканская подгруппа 
 Smash Tennis Academy, Каир, Египет, грунт

 4 — 9 июля 2011

Предварительный раунд

Плей-офф 

  и  переходят в группу 2 зоны Европа/Африка.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Регионы